Gbaguidi ist der Familienname von:

 Deo-Gratias Gbaguidi (* im 20. Jahrhundert), beninischer Fußballspieler
 Pélagie Gbaguidi (* 1965), senegalesische Künstlerin